Attersee ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Attersee am Attersee, Gemeinde im Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Attersee, See im Salzkammergut, Österreich
 Attersee (Osnabrück), See im Osnabrücker Land, Deutschland

Attersee ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Ludwig Attersee (eigentlich Christian Ludwig; * 1940), österreichischer Maler